Generatie X een term gebruikt om de generatie geboren tussen 1961 en 1981 aan te duiden.  Wordt ook wel de “verloren generatie” genoemd.
Generation X (Marvel), een superheldenteam van Marvel Comics
Generation X (film), een televisiefilm gebaseerd op dit superheldenteam.
Generation X (Britse band), een Britse punkrockband uit eind jaren 70, begin jaren 80
Generation X (Canadese band), een Canadese hard rockband met dezelfde naam als de Britse band. 
Generation X (boek), een boek van Charles Hamblett en Jane Deverson
Generation X: Tales for an Accelerated Culture, een roman van Douglas Coupland
D-Generation X, een groep samenzwerende worstelaars.